Melodifestivalen 1961 teve lugar a 6 de fevereiro de 1961 no Cirkus em Estocolmo. A apresentadora foi Jeanette von Heidenstam, acompanhada por William Lind e Göte Wilhelmsson como directores de orquestra, vencendo a música "April, april", interpretado por Siw Malmkvist e Gunnar Wiklund.

Como nos anos anteriores, a canção vencedora foi cantada por outro artista na Eurovisão. Neste caso, Lill-Babs era responsável de interpretar o tema em Cannes, França.

Participantes 

1961 na Suécia
Melodifestivalen
Festival Eurovisão da Canção 1961